Кім Клейстерс була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Анастасія Мискіна.

Перша сіяна Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Анастасію Мискіну з рахунком 6–3, 6–2. Наступного року Мискіна зуміє виграти цей титул.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Анка Барна
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Елке Клейстерс
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Александра Стівенсон
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Деніса Хладкова
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Жанетта Гусарова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Магдалена Малеєва
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=3
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Івета Бенешова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Паоло Суарес
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Іва Майолі
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ріта Гранде
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Катарина Среботнік
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Даніела Гантухова
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С Вільямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А Барна
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=1
| RD2-seed03=
| RD2-team03= А Стівенсон
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=62
| RD2-score03-3=66
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Ж Гусарова
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=78
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Ж Енен
| RD2-score05-1=64
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= І Бенешова
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=65
| RD2-score06-3=2
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Р Гранде
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=63
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Д Гантухова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=77
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= С Вільямс
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Ж Гусарова
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Ж Енен
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04=

Нижня половина

Посилання 
 2002 Sparkassen Cup Draw 

2002
Тур WTA 2002